Svenska damhockeyligan 2019/2020 var den trettonde säsongen i damernas högsta serie i ishockey sedan Riksserien startade och fjärde säsongen med det nya namnet Svenska damhockeyligan. Serien spelades 13 september 2019 – 15 februari 2020, med tio lag i 36 omgångar. De åtta främsta lagen gick vidare till SM-slutspel, medan de två sista lagen fick kvala mot lag från Division 1 om platserna i SDHL 2020/2021.

Inför säsongen aviserades att flera matcher skulle sändas på C-More Hockey samt SVT, och dessutom presenterades logistikföretaget DHL som huvudsponsor för ligan.

På grund av Coronavirusutbrottet 2019–2021 i Sverige beslutade Svenska Ishockeyförbundet den 15 mars att ställa in kvarstående matcher i SM-slutspel. Ingen svensk mästare korades, vilket är första gången någonsin. Då kvalspelet redan hunnits avslutas med resultatet att båda SDHL-lagen vunnit sina playoff-serier, Modo Hockey med 2-0 över Skellefteå AIK och Göteborg HC med 2-1 över Malmö Redhawks, fick beslutet att alla lag skulle vara kvar i respektive serier ingen verkan.

Deltagande lag

Grundserien 

Serien spelades mellan den 13 september 2019 och 15 februari 2020.

Poängtabell

Playoff

Kvartsfinaler
Matcher spelades i Bäst av 3
HV71–Leksand

Djurgården–AIK

 Brynäs–SDE

Luleå–Linköping

Semifinaler
Matcher spelades i Bäst av 5
HV71-Djurgården

Luleå–Brynäs

Final
Matcher spelas i Bäst av 5
HV71-Luleå

SDHL Awards 
Onsdag 27 maj delades SDHL Awards ut för första gången. Priserna delades ut vid en livestreamad gala.

Årets målvakt 
 Lindsey Post, SDE Hockey

Övriga finalister
 Meeri Räisänen, AIK
 Alba Gonzalo, HV71
 Sara Grahn, Luleå/MSSK

Årets back 
 Sidney Morin, HV71

Övriga finalister
 Ronja Savolainen, Luleå/MSSK
 Jessica Healey, HV71
 Jenni Hiirikoski, Luleå/MSSK

Årets forward   
 Lara Stalder, Brynäs

Övriga finalister
 Kennedy Marchment, HV71
 Hanna Olsson, HV71
 Petra Nieminen, Luleå/MSSK

Övriga vinnare 
Elite Prospects Award
 Maja Nylén Persson, Brynäs, tilldelas SDHL:s bästa junior under den gångna säsongen.

Säsongens materialare
 Carina Marnéus, Luleå/MSSK

Säsongens leverans
 Katerina Mrazova, Brynäs, vinnaren av SDHL:s assistliga.

MVP (Mest värdefulle spelare)
 Petra Nieminen, Luleå

Referenser

Externa länkar 
 Svenska Damhockeyligan (officiell hemsida)

Sport i Sverige 2019
Sport i Sverige 2020
Ishockeysäsongen 2019/2020
2019/2020